Charleston est le sixième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

Le scénario est dû à Frank Giroud, les dessins à Jean-Paul Dethorey, et la mise en couleurs est réalise par Julie Carle.

Synopsis 
Pensant quitter un ancien monde pourri, Louis découvre une Amérique en proie aux bootleggers et au racisme.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) : (première édition) , et réédition 

Louis la Guigne